Як-38 (изделие ВМ, по кодификации НАТО: Forger — ) — советский палубный штурмовик, первый и единственный в СССР серийный самолёт вертикального взлёта и посадки. За годы производства был выпущен 231 самолёт трёх основных модификаций (Як-38, Як-38У, Як-38М).

Ниже представлен полный список всех построенных «Яков», разделённый по их модификации. Это включает:
 Як-36М (изделие ВМ) — 4 прототипа
 Як-38 (изделие ВМ, изделие 86) — 143 серийных машины (2 переделаны в Як-38М)
 Як-36МУ (изделие ВМУ) — 1 прототип
 Як-38У (изделие ВМУ, изделие 76) — 33 серийных машины
 Як-38М (изделие ВММ, изделие 82) — 2 прототипа (переделаны из серийных Як-38) + 50 серийных машин

Идентификаторы

Заводской номер 

Каждый из серийно построенных самолётов имеет уникальный 13-значный заводской номер (например: 7977763611071). Его можно условно разделить на 6 частей (***.***.*.*.**.***):
 Состоит из трёх цифр и одинакова для всех машин — 797. Это код завода-производителя (Саратовский авиазавод имел номер 292), только двойки в его номере заменены на семёрки.
 Состоит из трёх цифр, первая всегда семь, а далее две цифры заводского обозначения самолёта. Для Як-38 (заводское обозначение изделие 86) эта часть номера будет 786, для Як-38У (изделие 76) — 776, для Як-38М (изделие 82) — 782.
 Цифра, указывающая на квартал года выпуска. Не всегда соответствует реальному времени выпуска самолёта.
 Последняя цифра года выпуска. Так же, как и в предыдущем случае — не всегда соответствует действительности.
 Две цифры, ничего не обозначают.
 Три цифры, ничего не обозначают.

Заводской номер маркировался либо полностью, либо частично (последние пять цифр).

Полностью заводской номер наносился на самолёт в следующих местах:
 Жёлтой краской большим шрифтом на хвостовой части фюзеляжа с каждого борта. Данный способ применялся на многих Як-38 ранних годов выпуска. Позже на многих машинах нанесённые подобным способом номера были либо докрашены, превратившись в ничего не обозначающие жёлтые стрелки, либо просто закрашены.
 Красной краской на боковой стенке отсека для хранения носовой стойки шасси (по правому борту самолёта).

Последние пять цифр заводского номера наносились на самолёт в следующих местах:
 Чёрной краской на створках отсека для хранения носовой стойки шасси.
 Чёрной краской на распахивающейся створке отсеков для хранения задних стоек шасси.
 Красной краской на боковых поверхностях балочных держателей (по центру).
 Чёрной краской на верхней створке отсека подъёмных двигателей — на её боковых сторонах или на внутренней поверхности крышки возле бугеля.

Замечание по оформлению: В списке заводские номера самолётов разделены точками для удобства читателя. Реальные номера пишутся слитно, без точек. Неизвестные цифры в номерах обозначены звёздочками.

Серийный номер 
Серийный номер, подобно заводскому, является уникальным. Он состоит из 4 цифр. Первые две обозначают номер машины в производственной партии, а вторые две — порядковый номер партии (например: 0201 — вторая машина первой партии).

Серийный номер обычно указывался только в бумагах на самолёт. Во время сборки самолёта серийный номер временно наносился краской на различные узлы и детали, а после сборки удалялся (хотя иногда он сохранялся внутри машины). Иногда его наносили на такие изделия, как заглушки воздухозаборников и различные защитные колпачки (на пусковых устройствах, антеннах, фарах). Это делалось для предотвращения их кражи.

Замечание по оформлению: Серийный номер является основным критерием для определения отдельных самолётов, использованным при составлении данного списка. Серийные номера потерянных или утилизированных машин выделены  с указанием причины (потерян / утилизирован). Серийные номера сохранившихся машин выделены  с указанием статуса (памятник / в музее / учебное пособие / на хранении). У опытных образцов, не имеющих серийного номера, цветом выделен заводской.

Бортовой номер 

Бортовой номер наносился на боковой поверхности воздухозаборников краской определённого цвета с тёмной окантовкой. Для введения потенциального противника в заблуждение на некоторых машинах бортовой номер перекрашивали прямо во время дальних походов. Часть Як-38 бортовых номеров не имела.

Применялись следующие цвета бортовых номеров:
 жёлтый — применялся на Як-38 и Як-38У, а также на большинстве Як-38М
 синий — применялся на некоторых поздних серийных Як-38М
 красный — применялся на некоторых поздних серийных Як-38М
 белый — применялся на некоторых поздних серийных Як-38М

После списания на некоторых «Яках» были изменены или удалены старые бортовые номера. Новые номера зачастую наносились краской не того оттенка или цвета, что был принят в строевых частях.

Замечание по оформлению: Если за время эксплуатации самолёт сменил несколько бортовых номеров, то в списке для него указывается последний, а ниже в скобках приводятся бывшие номера в порядке, обратном их присвоению (от более новых к более старым).

Списки самолётов по модификациям

Як-36М

Як-38 
Первая партия содержала три машины, вторая — пять, а каждая последующая — по 10.

Первая партия (Як-38)

Вторая партия (Як-38) 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Заводской номер !! Серийный номер !! Бортовой номер !! Дата изготовления !! Примечания !! Фотография
|-
| <center>797.786.1.4.01.0** || <center> || <center>№ || <center>? || <center>В ноябре 1975 года доставлен на авиабазу Новофёдоровка (Саки, Крым), где использовался для подготовки будущих строевых лётчиков палубной авиации. В настоящее время установлен как памятник в посёлке Североморск-3, Мурманская область. || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.4.01.035 || <center> || <center>Нет  (ранее №) || <center>? || <center>Образец для статических испытаний. В процессе испытаний самолёт не был разрушен и после их окончания в ноябре 1975 года доставлен в 33-й ЦБП и ПЛС в Николаеве, где использовался как наземный учебный образец для подготовки будущих строевых лётчиков палубной авиации. В 1999 или 2000 году передан в детский лагерь «Дельфин», где и находится в настоящее время. Самолёт покрашен в нестандартный камуфляж, бортовой номер удалён. || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.4.01.102 || <center> || <center>Нет || <center>? || <center>Авария 4 апреля 1975 года (аэродром Саратов-Южный) — при попытке совершить вертикальную посадку не запустился один из подъёмных двигателей, и самолёт упал на землю с высоты 20 метров. Лётчик-испытатель Михаил Дексбах получил серьёзную травму позвоночника. Самолёт потерян. || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.4.01.103 || <center>0402 || <center>№ || <center>? || <center>В ноябре 1975 года доставлен на авиабазу Новофёдоровка (Саки, Крым), где использовался для подготовки будущих строевых лётчиков палубной авиации. || <center>Нет
|-
| <center>797.786.4.4.01.137 || <center> || <center>№  (ранее №, №) || <center>Март 1975 года || <center>Сборка завершена в марте 1975 года. 31 марта совершил свой первый полёт под управлением лётчика-испытателя Михаила Дексбаха. С сентября 1975 года эксплуатировался в нескольких военных частях (было совершено 70 полётов общей продолжительностью 20 часов). 24 апреля 1978 года передан в учебную базу ВВИА имени Н. Е. Жуковского. В 1989 году был передан в экспозицию Музея ВВС СССР в подмосковном Монино (ныне Центральный музей ВВС России), где находится и в настоящее время.   || 
|}

Третья партия (Як-38) 
Начиная с машины 0503 в конструкцию были внесены следующие изменения:
 В верхней части фюзеляжа (между шпангоутами 10 и 18) начали устанавливать отражательные рёбра. Они были также установлены на некоторые из более ранних серийных машин.
 Изменена конструкция основных стоек шасси, при этом колея увеличилась с 2,2 до 2,75 метров.
 Сменена модель радиотехнической системы ближней навигации РСБН-4 — с «Квадрат-Д» на «Квадрат-Н».

Начиная с машины 0803 в конструкцию были внесены следующие изменения:
 Катапультируемое кресло КЯ-1М было заменено на К-36ВМ.
 Система автоматического катапультирования СК-ЭМ заменена на СК-ЭМП.

{| class="wikitable sortable"
|-
! Заводской номер !! Серийный номер !! Бортовой номер !! Дата изготовления !! Примечания !! Фотография
|-
| <center>797.786.4.4.02.171 || <center>0103 || <center>№  (ранее №) || <center>? || <center>К февралю 1981 года самолёт совершил 473 взлёта и посадки. || <center>Нет
|-
| <center>797.786.4.4.02.205 || <center> || <center>№ || <center>? || <center>Служил в 299-м ИИКШАП. Авария 7 июня 1977 года — отказ системы реактивного управления, лётчик капитан Новичков Н. Н. катапультировался и не пострадал. Самолёт потерян. || <center>Нет
|-
| <center>797.786.1.5.02.239 || <center>0303 || <center>№ || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.5.02.273 || <center> || <center>№  (ранее №) || <center>? || <center>Использовался для испытательных целей. Летом 1980 года был передан в РВВАИУ им. Я. Алксниса, где использовался в качестве учебного пособия. По причине ликвидации училища в начале 1990-х, вероятно был разобран на металл. || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.5.02.307 || <center>0503 || <center>№ || <center>? || <center>В декабре 1977 года использовался для отработки ночных полётов с борта ТАКР «Киев», который находился в море возле Североморска. Всего было совершено 18 полётов. || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.5.02.341 || <center> || <center>№ || <center>? || <center>Служил в 279-м ОКШАП. Авария 6 июня 1977 года — ошибка лётчика в технике пилотирования на взлёте. Самолёт столкнулся с землёй и получил повреждения, лётчик лейтенант Калинин В. В. не пострадал. || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.5.02.375 || <center>0703 || <center>№ || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.5.02.409 || <center>0803 || <center>№  (ранее без б/н, №) || <center>? || <center>В 1975—1976 годах использовался для испытаний прицела АСП-ПФД-21 (позаимствован у истребителя-перехватчика МиГ-21ПФ). В 1976 году участвовал в испытаниях на электромагнитную совместимость с авианесущим крейсером. Полёты совершались на испытательном полигоне Багерово (Крым) и с борта ТАКР «Киев». С 25 июля по 1 августа 1980 года принимал участие в испытаниях по посадке на мобильную платформу (лётчик-испытатель Олег Кононенко совершил 10 полётов). В ноябре того же года по этой программе было совершено ещё 35 испытательных полётов, а также дополнительно 26 полётов по программе 8 ГНИИ ВВС им. Чкалова (самолёт пилотировали лётчики-испытатели Михаил Дексбах, Владимир Гордиенко и другие). || <center>Нет
|-
| <center>797.786.1.6.02.443 || <center> || <center>Нет || <center>1976 год || <center>Авария 4 марта 1976 года (аэродром Саратов-Южный) — самопроизвольное срабатывание системы автоматического катапультирования. Лётчик-испытатель Владилен Хомяков не пострадал. Неуправляемый самолёт разбился. || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.5.02.477 || <center>1003 || <center>№ || <center>? || <center>К февралю 1981 года самолёт совершил 276 взлётов и посадок. || <center>Нет
|}

Четвёртая партия (Як-38) 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Заводской номер !! Серийный номер !! Бортовой номер !! Дата изготовления !! Примечания !! Фотография
|-
| <center>797.786.4.5.03.511 || <center> || <center>№  (ранее №, №) || <center>? || <center>Имел отличия в конструкции от предыдущих машин и должен был стать эталоном для последующих серийных Як-38. С 24 декабря 1976 года по 27 июня 1978 года проходил испытания в 8 ГНИИ ВВС им. Чкалова в городе Ахтубинске. К декабрю 1980 года в конструкцию самолёта были внесены изменения для обеспечения размещения и испытаний конформной пушечной установки ВСПУ-36. По этой программе было совершено 20 испытательных полётов между 29 декабря 1980 года и 10 апреля 1981 года (лётчики-испытатели Виктор Васенков и Николай Белокопытов). Позже самолёт использовался в качестве учебного пособия в Васильковском военном авиационно-техническом училище (ВВАТУ). 11 декабря 2001 года передан в экспозицию Государственного музея авиации Украины, где и находится в настоящее время..   || 
|-
| <center>797.786.1.6.03.545 || <center>0204 || <center>№ || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.3.6.03.613 || <center> || <center>№ || <center>? || <center>Поломка 15 января 1977 года — отказ подъёмно-маршевого двигателя на переходном режиме во время посадки. Лётчика-испытателя Исаева А. М. катапультировала САК, самолёт столкнулся с землёй и получил повреждения. Позже был восстановлен и вероятно использовался в 279-м ОКШАП. В 2002 году установлен как памятник на территории школы № 57 имени Т. А. Апакидзе в Мурманске.   || 
|-
| <center>797.786.*.6.0*.6** || <center>0404 || <center>? || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.6.05.647 || <center>0504 || <center>№  (ранее №) || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.6.05.681 || <center>0604 || <center>№ || <center>1976 год || <center>С 9 октября по 18 ноября 1978 года использовался для отработки возможности запуска подъёмных двигателей во время разворота с креном (авиабаза Новофёдоровка, Саки, Крым). Самолётом управлял лётчик-испытатель Владилен Хомяков, было совершено 14 полётов общей продолжительностью 7 часов 30 минут. || <center>Нет
|-
| <center>797.786.3.6.05.715 || <center>0704 || <center>№ ?  (ранее №) || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.6.0*.7** || <center>0804 || <center>? || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.4.6.05.783 || <center>0904 || <center>№ || <center>? || <center>Совершал ночные полёты с борта ТАКР «Новороссийск». || <center>Нет
|-
| <center>797.786.4.6.0*.*** || <center>1004 || <center>№ || <center>? || <center>— || <center>Нет
|}

Пятая партия (Як-38) 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Заводской номер !! Серийный номер !! Бортовой номер !! Дата изготовления !! Примечания !! Фотография
|-
| <center>797.786.4.6.0*.*** || <center>0105 || <center>№ || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.1.7.0*.*** || <center>0205 || <center>№ || <center>? || <center>— || <center>
|-
| <center>797.786.1.7.06.107 || <center> || <center>№ || <center>13 июля 1977 года || <center>Сборка завершена 13 июля 1977 года. Установлен как памятник в Парке Победы в Саратове.   || 
|-
| <center>797.786.*.7.06.115 || <center>0405 || <center>№ || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.2.7.06.119 || <center>0505 || <center>№ || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.2.7.06.147 || <center>0605 || <center>№ || <center>13 июня 1977 года || <center>Сборка завершена 13 июня 1977 года. || <center>Нет
|-
| <center>797.786.2.7.06.169 || <center>0705 || <center>№ || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.7.07.180 || <center>0805 || <center>№ || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.7.07.204 || <center>0905 || <center>№ || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.7.07.210 || <center>1005 || <center>№ || <center>? || <center>— || <center>Нет
|}

Шестая партия (Як-38) 
Начиная с машины 0806 в конструкцию были внесены следующие изменения:
 Обшивку отсека подъёмно-маршевого двигателя под задней частью крыла (между шпангоутами 23 и 28) стали покрывать композиционным теплозащитным покрытием ВПФК.

{| class="wikitable sortable"
|-
! Заводской номер !! Серийный номер !! Бортовой номер !! Дата изготовления !! Примечания !! Фотография
|-
| <center>797.786.*.7.14.230 || <center> || <center>№ || <center>? || <center>Служил в 311-м ОКШАП. Совершал полёты с борта ТАКР «Минск». Катастрофа 26 октября 1978 года — осуществлявший тренировочный полёт майор Бескровный И. А. не выключил подъёмные двигатели после выполнения разгона, что привело к быстрой выработке топлива и самоотключению ПД. Самолёт опрокинулся и беспорядочно падал до столкновения с поверхностью воды, после чего лётчика выбросила система автоматического катапультирования. Самолёт утонул, а лётчик скончался от полученных травм через три дня. || <center>Нет
|-
| <center>797.786.3.7.14.247 || <center>0206 || <center>№ || <center>? || <center>Служил в 311-м ОКШАП. Совершал полёты с борта ТАКР «Минск».   || 
|-
| <center>797.786.4.7.14.289 || <center>0306 || <center>№ || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.7.1*.2** || <center>0406 || <center>№ || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.7.1*.3** || <center>0506 || <center>№ || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.7.16.315 || <center>0606 || <center>№ || <center>? || <center>Авария в июле 1980 года. || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.8.16.323 || <center> || <center>№  (ранее №) || <center>? || <center>В 1990-х годах демонстрировался на ВВЦ. В настоящее время находится в экспозиции Центрального музея ВВС России в подмосковном Монино.   || 
|-
| <center>797.786.2.8.16.340 || <center>0806 || <center>№ || <center>20 июня 1978 года || <center>Сборка завершена 20 июня 1978 года. || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.8.**.3** || <center>0906 || <center>№ || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.8.**.3** || <center>1006 || <center>№ || <center>? || <center>— || <center>Нет
|}

Седьмая партия (Як-38) 
Начиная с машины 0107 в конструкцию были внесены следующие изменения:
 В нижней части фюзеляжа (между шпангоутами 14 и 17, а также 17 и 29) начали устанавливать отражательные рёбра. Они были также установлены на некоторые из более ранних серийных машин.

{| class="wikitable sortable"
|-
! Заводской номер !! Серийный номер !! Бортовой номер !! Дата изготовления !! Примечания !! Фотография
|-
| <center>797.786.3.8.22.366 || <center> || <center>№  (ранее №) || <center>? || <center>В 1984 году использовался для испытаний аварийного барьера «Надежда», разработанного для авианесущих крейсеров проекта 1143. Далее служил в виде учебного пособия в ЕВВАУЛ. После его расформирования самолёт был отправлен на утилизацию, но его выкупил Таганрогский музей авиационной техники, где он сейчас является экспонатом. У машины некомплектна кабина, отсутствуют двигатели.   || 
|-
| <center>797.786.3.8.22.372 || <center> || <center>№ || <center>30 октября 1978 года || <center>Сборка завершена 30 октября 1978 года. Служил в 311-м ОКШАП. Совершал полёты с борта ТАКР «Минск». Авария 30 сентября 1980 года (Южно-Китайское море) — во время захода на посадку из-за неполадок с одним из подъёмных двигателей появился пикирующий момент, не позволивший осуществить посадку в вертикальном режиме. Малый остаток топлива не позволил увести самолёт на запасной аэродром (Камрань) для посадки в горизонтальном режиме. Лётчик (майор Оситнянко В. Г.) катапультировался и не пострадал, самолёт утонул в море. || <center>Нет
|-
| <center>797.786.3.8.22.377 || <center> || <center>№ || <center>12 октября 1978 года || <center>Сборка завершена 12 октября 1978 года. Служил в 311-м ОКШАП. Совершал полёты с борта ТАКР «Минск». Катастрофа 8 сентября 1980 года (Южно-Китайское море) — отказ системы вращения поворотных насадок подъёмно-маршевого двигателя во время взлёта с коротким разбегом. Лётчик-испытатель Олег Кононенко не стал катапультироваться, надеясь спасти машину. Самолёт затонул вместе с пилотом. || <center>Нет
|-
| <center>797.786.3.8.22.385 || <center>0407 || <center>№ || <center>? || <center>Служил в 311-м ОКШАП. Совершал полёты с борта ТАКР «Минск».   || 
|-
| <center>797.786.*.*.30.400 || <center>0507 || <center>№ || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.4.8.30.413 || <center>0607 || <center>№ || <center>? || <center>Служил в 311-м ОКШАП. Совершал полёты с борта ТАКР «Минск».   || 
|-
| <center>797.786.*.*.30.422 || <center>0707 || <center>№ || <center>? || <center>На этом самолёте летал морской лётчик Панасенко В. Г. || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.*.30.4** || <center>0807 || <center>? || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.*.30.4** || <center>0907 || <center>? || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.*.30.451 || <center>1007 || <center>№ || <center>? || <center>— || <center>
|}

Восьмая партия (Як-38) 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Заводской номер !! Серийный номер !! Бортовой номер !! Дата изготовления !! Примечания !! Фотография
|-
| <center>797.786.*.*.30.470 || <center>0108 || <center>№ || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.3.8.30.483 || <center>0208 || <center>№ || <center>? || <center>Служил в 311-м ОКШАП. Совершал полёты с борта ТАКР «Минск».   || 
|-
| <center>797.786.1.9.3*.*** || <center>0308 || <center>? || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.9.33.502 || <center>0408 || <center>? || <center>? || <center>Авария в июле 1980 года. || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.9.33.570 || <center>0508 || <center>№ || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.4.9.33.601 || <center> || <center>№ || <center>? || <center>Первый Як-38 со съёмным крылом. В настоящее время является экспонатом Государственного музея авиации Украины в Киеве. Борт в хорошем состоянии, но некомплектен (сняты двигатели). На заглушках ВЗ стоит номер «07». || 
|-
| <center>797.786.*.9.33.606 || <center>0708 || <center>№ || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.9.33.612 || <center>0808 || <center>№ || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.9.40.624 || <center>0908 || <center>№ || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.2.9.40.627 || <center> || <center>№ || <center>20 апреля 1979 года || <center>Сборка завершена 20 апреля 1979 года. Использовался для испытаний в 3 Управлении 8 ГНИИ ВВС им. Чкалова. Катастрофа 9 июля 1981 года (аэродром Кировское) — во время полёта на самолёте отказала гировертикаль, без которой запрещается осуществлять вертикальную посадку. Также без неё не работает система автоматического катапультирования. Полоса на аэродроме Кировское в это время ремонтировалась, и для осуществления горизонтальной посадки необходимо было уходить на другой аэродром. Лётчик-испытатель подполковник Николай Белокопытов, однако, этого делать не стал и попытался совершить вертикальную посадку, во время которой отказал один из подъёмных двигателей. Самолёт завалился на нос и разбился. Лётчик погиб. || <center>Нет
|}

Девятая партия (Як-38) 
Начиная с машины 0109 в конструкцию были внесены следующие изменения:
 Съёмная передняя кромка внутренней секции крыла стала выполняться из алюминиевого сплава марки 01420Т вместо сплава марки 01420ТЛ1,2.

Начиная с машины 0409 в конструкцию были внесены следующие изменения:
 Угол поперечного V стабилизаторов сменён с −15° на −8°.

Начиная с машины 0809 в конструкцию были внесены следующие изменения:
 Крыло сделано съёмным.

{| class="wikitable sortable"
|-
! Заводской номер !! Серийный номер !! Бортовой номер !! Дата изготовления !! Примечания !! Фотография
|-
| <center>797.786.*.9.47.630 || <center>0109 || <center>? || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.9.47.633 || <center> || <center>№ || <center>5 февраля 1980 года || <center>Сборка завершена 5 февраля 1980 года. Служил в 311-м ОКШАП. Авария 27 мая 1981 года (аэродром Пристань) — ошибка лётчика (старшего лейтенанта Байструка Я. И.) при заходе на посадку, привёдшая к сильному развороту самолёта и возникновению большого угла пикирования. Сработала система автоматического катапультирования. Лётчик не пострадал, самолёт разбился. || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.9.47.646 || <center>0309 || <center>? || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.1.0.47.649 || <center>0409 || <center>? || <center>? || <center>В апреле — мае 1980 года участвовал в операции «Ромб». || <center>Нет
|-
| <center>797.786.1.0.52.651 || <center>0509 || <center>? || <center>? || <center>В апреле — мае 1980 года участвовал в операции «Ромб». || <center>Нет
|-
| <center>797.786.1.0.52.658 || <center>0609 || <center>? || <center>? || <center>В апреле — мае 1980 года участвовал в операции «Ромб». || <center>Нет
|-
| <center>797.786.1.0.54.666 || <center> || <center>№ || <center>? || <center>В апреле — мае 1980 года участвовал в операции «Ромб». Авария 25 июля 1983 года. После списания был разделан на металл. || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.0.54.678 || <center>0809 || <center>? || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.0.**.*** || <center>0909 || <center>№ || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.2.0.**.*** || <center>1009 || <center>? || <center>? || <center>— || <center>Нет
|}

Десятая партия (Як-38) 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Заводской номер !! Серийный номер !! Бортовой номер !! Дата изготовления !! Примечания !! Фотография
|-
| <center>797.786.2.0.**.*** || <center>0110 || <center>? || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.2.0.**.*** || <center>0210 || <center>? || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.0.**.*** || <center>0310 || <center>? || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.*.0.**.*** || <center>0410 || <center>? || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.3.0.60.683 || <center>0510 || <center>? || <center>26 сентября 1980 года || <center>Сборка завершена 26 сентября 1980 года. || <center>Нет
|-
| <center>797.786.3.0.60.6** || <center>0610 || <center>? || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.3.0.60.6** || <center>0710 || <center>? || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.3.0.60.6** || <center>0810 || <center>? || <center>? || <center>— || <center>Нет
|-
| <center>797.786.4.0.60.697 || <center>0910 || <center>? || <center>4 февраля 1981 года || <center>Сборка завершена 4 февраля 1981 года. || <center>Нет
|-
| <center>797.786.4.0.60.699 || <center> || <center>№ || <center>? || <center>В 1996 году демонстрировался на ВВЦ. Долгое время находился на Ходынском поле в Москве — сначала как музейный экспонат, а после закрытия музея просто стоял без ухода под открытым небом. Неизвестными был разбит фонарь кабины лётчика, оказались открыты некоторые технические лючки. В начале 2012 года его перевезли в Музей техники Вадима Задорожного. Самолёт будет отреставрирован и выставлен как музейный экспонат.   || 
|}

Одиннадцатая партия (Як-38) 
Начиная с машины 0911 в конструкцию были внесены следующие изменения:
 Подъёмные двигатели РД-36-35ФВ были заменены на улучшенные РД-36-35ФВР.
 Подъёмно-маршевый двигатель Р27В-300 был модернизирован с увеличением тяги.

Двенадцатая партия (Як-38)

Тринадцатая партия (Як-38)

Четырнадцатая партия (Як-38)

Пятнадцатая партия (Як-38)

Шестнадцатая партия (Як-38)

Неотсортированные машины (Як-38) 
Для самолётов из этой таблицы необходимо установить, если это возможно, серийный номер и перенести их в основную таблицу.

Як-36МУ

Як-38У 
Первая партия содержала две машины, вторая — три, а каждая последующая партия — по 5 машин.

Первая партия (Як-38У)

Вторая партия (Як-38У)

Третья партия (Як-38У)

Четвёртая партия (Як-38У)

Пятая партия (Як-38У)

Шестая партия (Як-38У)

Седьмая партия (Як-38У)

Восьмая партия (Як-38У)

Неотсортированные машины (Як-38У) 
Для самолётов из этой таблицы необходимо установить, если это возможно, серийный номер и перенести их в основную таблицу.

Як-38М 
Производственные партии содержали по 10 машин.

Опытные образцы (Як-38М)

Первая партия (Як-38М)

Вторая партия (Як-38М)

Третья партия (Як-38М)

Четвёртая партия (Як-38М)

Пятая партия (Як-38М)

Неотсортированные машины (Як-38М) 
Для самолётов из этой таблицы необходимо установить, если это возможно, серийный номер и перенести их в основную таблицу.

Примечания

Литература 
 

Як-38
Як-38